Forsdagsländor (Heptageniidae) är en familj av dagsländor. Enligt Catalogue of Life ingår forsdagsländor i överfamiljen Heptagenioidea, ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heptageniidae 126 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor